Республиканская Футбольная Группа «А» 1996/1997 () — 73-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1996/1997 на rsssf.com

1996/1997
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1996 году
Спорт в Болгарии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997